Mignon qualifie une personne ou chose qui, dans son apparence menue, offre de la grâce et de la gentillesse.

Histoire 

Historiquement le terme Mignon qualifiait celui qui menait les Ménies (ou troupes armées des princes) soit un spadassin. C'est à peine si le roi était en sûreté dans son Louvre et sa cour ressemblait à celle d'un petit prince d'Italie, entouré de complots et d'assassinats. Il lui fallait à son service, pour le protéger, des spadassins qu'on appela les mignons. Il a gardé ce sens en Anglais mais il s'écrit Minion sans G.

D'une manière générale, jusqu'à Henri III, il désigne un « serviteur des Grands », un familier ou un compagnon attaché à la personne des princes. C'est ainsi que pouvaient être nommés, sans intention insultante, les jésuites, « mignons de Jésus-Christ »

 À la fin du , « homme qui se prête à la lubricité d'un autre »
 En 1446, sous le règne de Charles VII, il désigne le jeune favori du roi : voir Mignon
 Le terme figure dans Macbeth de Shakespeare, et d'autres écrits, orthographié minion et dérive du précédent
 Au début du , le nom mignon est réservé au fils préféré
 Sous le règne d'Henri III, les calvinistes et certains catholiques ultras mènent campagne et qualifient les mignons du roi d'efféminés et de corrompus : le mot retrouve ainsi sa première occurrence, mais seulement dans ce cadre politique et propagandiste. L'apparition du sens péjoratif du mot coïncide avec la signature de l'édit de Beaulieu qui met fin à la cinquième guerre de religion en reconnaissant le culte protestant et en lui accordant de nombreuses garanties. Les catholiques ultras ne pardonnant pas au roi ces concessions aux protestants rebelles et l'accusant, lui et ses proches, de diverses turpitudes.

Géographie 
 Le Mignon est un affluent de la Sèvre niortaise (Charente-Maritime). Sa partie canalisée s'appelle le canal du Mignon ;
 Canton de Mauzé-sur-le-Mignon ;
 Dœuil-sur-le-Mignon ;
 La Grève-sur-Mignon ;
 Lotissement Hagerman et Mignon ;
 Mauzé-sur-le-Mignon ;
 Thorigny-sur-le-Mignon ;
 Rue Mignon à Paris ;
 
 École d'armurerie Léon Mignon ; 
 Mignon, ville de l'Alabama (États-Unis).

Patronyme 

 Abel Mignon (1861-1936), peintre et graveur français ;
 Abraham Mignon (1640-1679), peintre hollandais ;
 Antonine Mignon (1904-?), athlète française ;
 Adrien Pierre Mignon (?-1788), chef d'entreprise français ;
 Bernard Mignon (1922-2010), philatéliste français ;
 Clément Mignon (1993-), nageur français ;
 Clément Mignon (1999-), triathlète français ;
 Emmanuelle Mignon (1968-) haute fonctionnaire française ;
 Georges Hippolyte Anatole Albert Mignon (1875-?), général de brigade français ;
 Hélène Mignon (1934-), femme politique française ;
 Jean Mignon (c1640-c1710), compositeur français ;
 Jean Mignon (graveur), graveur d'estampes ;
 Jean-Claude Mignon (1950-), homme politique français ;
 Laurent Mignon (1963-), banquier ;
 Léon Mignon (1847-1898), sculpteur belge ;
 Lucien Mignon (1865-1944), peintre français ;
 Mélanie Mignon (1993-), joueuse de football belge
 Maurice Mignon (1882-1962), universitaire français.
 Maurice Mignon (1911-1986), résistant français ;
 Paul-Louis Mignon (1920-2013), critique dramatique, producteur et historien du théâtre ;
 Philippe Mignon (1948-), illustrateur français ;
 Yvonne Bouisset-Mignon, peintre et graveuse française du .

Art 
 Mignon est un opéra d'Ambroise Thomas sur un livret de Michel Carré et Jules Barbier d'après Goethe, présenté pour la première fois en 1866.
 Le mignon est une catégorie esthétique, un type spécifique du beau.
 Mignon pour la jeunesse, étiquette de disque.

Littérature 
 Mignon, série de romans populaires de Michel Morphy inspiré du livret de l'opéra d'Ambroise Thomas.

Gastronomie 
 Filet mignon

Zoologie 

 Ouistiti mignon
 Troglodyte mignon

Divers 
 Mignon, modèle de machine à écrire d'AEG
 Les Mignons (Orthographié Minions) sont des créatures de fiction issus du film d'animation Moi, moche et méchant (2010)

Notes 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme